Fernand Ledoux (politicus), Belgisch journalist en politicus (1887-1958)
 Fernand Ledoux (acteur), Belgisch-Frans acteur (1897-1994)